Ulstrup ist der Name folgender Orte:

 Ulstrup (Wees), Dorf der Gemeinde Wees im Kreis Schleswig-Flensburg
 Ulstrup (Kalundborg), Ort der dänischen Kalundborg Kommune